Mueang Phitsanulok (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phitsanulok, Thailanda, cu o populație de 264.387 de locuitori și o suprafață de 750,810 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 20 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 173 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phitsanulok